Брижит Нтиамоа (; род. 5 марта 1994, Мюлуз, департамент Верхний Рейн, Франция) — французская легкоатлетка ганского происхождения, специализирующаяся в спринтерском беге. Серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года в эстафете 4×400 метров. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Мама Брижит в молодости также выступала в беге на короткие дистанции на исторической родине, в Гане. Впоследствии она переехала во Францию, где в городе Мюлуз её дочь сделала первые шаги в лёгкой атлетике.

Впервые выступила за сборную Франции на юношеском чемпионате мира в Лилле, став полуфиналисткой в беге на 400 метров.

В 2013 году выиграла серебряную медаль юниорского чемпионата Европы в эстафете 4×100 метров и заняла пятое место в финале бега на 200 метров.

Серьёзного прогресса добилась в 2015 году. Участвовала в чемпионате мира по эстафетам и командном чемпионате Европы, выиграла бронзовую медаль молодёжного первенства континента на дистанции 200 метров.

На чемпионате Европы 2016 года завоевала серебро в эстафете 4×400 метров. Участвовала в Олимпийских играх 2016 года, где вместе с командой не смогла выйти в финал эстафеты (10-е место в предварительных забегах).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Брижит Нтиамоа на сайте Федерации лёгкой атлетики Франции
 
 Профиль Брижит Нтиамоа  на сайте all-athletics.com
 Профиль Брижит Нтиамоа  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике